Trochila — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
До роду Trochila відносять 75 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 - P.367

Роди грибів